Superdivision du Burkina Faso (2009) był 47. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Burkina Faso. Tytułu nie obroniła drużyna Étoile Filante Wagadugu. Nowym mistrzem Burkina Faso został zespół ASFA Yennega Ouagadougou.

Tabela końcowa

Królowie strzelców
13 goli:
 Ocansey Mandela (ASFA Yennega Ouagadougou)
 Eric Soulama (Etoile Filante Ouagadougou)

Zobacz też 
 Superdivision

Bibliografia 

2009 w piłce nożnej